Международный кубок чемпионов 2017 () — товарищеский международный футбольный клубный турнир, который проходил с 18 по 30 июля 2017 года в США, Австрии, Швеции, Швейцарии, Италии и Сингапуре. В нём приняли участие 18 команд из Европы.

Команды

Китай

Сингапур

США

Турнир

Китай

Турнирная таблица

Матчи

Сингапур

Турнирная таблица

Матчи

США

Турнирная таблица

Матчи 

Ювентус - Рома 1:1 (Манджукич - Джеко) пен. 5:4. Бостон.30 июля.

Победители

Статистика

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2017 год в футболе
Международный кубок чемпионов